Trippi ist der Familienname folgender Personen:

 Charley Trippi (1921–2022), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Joe Trippi (* 1956), US-amerikanischer Politikberater